Здание обкома и облисполкома:
 Здание обкома и облисполкома (Волгоград)
 Здание обкома и облисполкома (Воронеж)
 Здание обкома (Тюмень)

См. также 
 Дом Советов